Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Aiphanes horrida
 el nombre común de la planta Ceroxylon alpinum
 el nombre común de la planta '''''Ceroxylon vogelianum